Kemar Roofe, né le  à Walsall, est un footballeur international jamaïcain qui joue au poste de milieu de terrain ou attaquant aux Rangers FC.

Biographie 

Kemar Roofe commence sa carrière professionnelle à West Bromwich Albion. Durant toute sa période au club, il sera prêté dans divers clubs mais ne joue pas le moindre match officiel avec West Brom.

Lors de la saison 2015-2016, il inscrit 17 buts en quatrième division anglaise avec le club d'Oxford United. Le , il est l'auteur d'un triplé, lors de la réception de Dagenham & Redbridge (victoire 4-0).

Le , il rejoint l'équipe de Leeds United, qui évolue en deuxième division. Keefe commence bien la saison 2018-2019, avec trois buts dans ses trois premiers matchs, dont deux contre Derby County, et un contre Rotherham United.

Le , il rejoint RSC Anderlecht.

Kemar Roofe signe un contrat de quatre ans le 4 août 2020 chez les Glasgow Rangers. Il n'aura passé qu'une saison chez les "mauves" avec un total de 7 buts pour 16 matches toutes compétitions confondues.

Statistiques

Palmarès

En club 
  Oxford United
 Vice-champion de League Two (D4) en 2016
 Finaliste du Football League Trophy en 2016

  Rangers FC
 Champion d'Écosse en 2021
 Finaliste de la Ligue Europa en 2022
 Vainqueur de la Coupe d'Écosse en 2022

Distinctions personnelles 
 Membre de l'équipe type de League Two (D4) en 2016

Vie privée 
Il est le cousin de la chanteuse Jorja Smith.

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur anglais
Footballeur international jamaïcain
Joueur du Víkingur Reykjavik
Joueur du Northampton Town FC
Joueur du Cheltenham Town FC 
Joueur du Colchester United FC
Joueur de l'Oxford United FC
Joueur du Leeds United FC
Joueur du Royal Sporting Club Anderlecht
Joueur du Rangers FC
Naissance en janvier 1993
Naissance à Walsall